

Восточний — селище міського типу, Омутнінський район, Кіровська область
 Восточний — селище, Бійський район, Алтайський край
 Восточний — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Восточний — селище, Комишловський район, Свердловська область
 Восточний — хутір, Ленінградський район, Краснодарський край
 Восточний — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Восточний — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Восточний — селище, Світлинський район, Оренбурзька область
 Восточний — селище, Сосьвинський міський округ, Свердловська область
 Восточний — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Восточний — селище, Тальменський район, Алтайський край
 Восточний — селище, Усть-Калманський район, Алтайський край
 Восточний — російський космодром на Далекому Сході в Амурської області, поблизу селища Углегорськ

Див. також 
 Восточне